Пуотіла (станція метро) — станція Гельсінського метро
 Пуотіла (квартал) — квартал району Вартіокюля, Східний Гельсінкі, Фінляндія